Piccole cose – album di Nico Tirone del 1989
 Piccole cose – singolo di Deborah Iurato del 2014
 Piccole cose – singolo di J-Ax e Fedez del 2017